Plaats in Indonesië
 Tegalwangi (Menes), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Tegalwangi (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Tegalwangi (Umbulsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Tegalwangi (Depok), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Tegal Wangi, een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java